Université de Nancy steht für:
 Universität Henri Poincaré
 Universität Nancy 2